US Open 2013 (tennis) - een tennistoernooi
 US Open 2013 (tennis, mannen)
 US Open 2013 (tennis, vrouwen)
 US Open 2013 (tennis, mannendubbel)
 US Open 2013 (tennis, vrouwendubbel)
 US Open 2013 (tennis, gemengddubbel)
 US Open 2013 (golf) - een golftoernooi